Grisslan kan syfta på:

Platser i Finland 

 Grisslan (Brändö, Åland), 
 Grisslan, Raseborg, Nyland,

Platser i Sverige 

 Grisslan, fiskeläge, Västernorrlands län,

Fartyg

Se även
Grisslor